Vladimir Aleksandrovitch Jarkov - en russe :  et en anglais :  (né le  à Elektrostal en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK CSKA Moscou, il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Devils du New Jersey en , en . Il part en Amérique du Nord en 2008. Il est assigné aux Devils de Lowell dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Devils contre les Islanders de New York. Il inscrit son premier but le  chez les Islanders.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il honore sa première sélection senior le  face à la Suède. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| HK CSKA Moscou|| Superliga|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| CSKA Moscou|| Superliga|| 51|| 4|| 2|| 6|| 18|| 12|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 30|| 5|| 2|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou || Pervaïa Liga|| 4|| 3|| 4|| 7|| 4|| 12|| 8|| 7|| 15|| 11
|-
| 2008-2009|| Devils de Lowell|| LAH|| 69|| 11|| 23|| 34|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Devils de Lowell|| LAH||23 ||6 ||15 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Devils du New Jersey || LNH||40 ||0 ||10 ||10 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 ||Devils d'Albany ||LAH || 31|| 8|| 11|| 19|| 19|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Devils du New Jersey || LNH || 38|| 2|| 2|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Devils du New Jersey || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011 || Devils d'Albany ||LAH || 62|| 16|| 22|| 38|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK CSKA Moscou || KHL|| 47|| 9|| 2|| 11|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| HK CSKA Moscou || KHL || 49|| 2|| 5|| 7|| 6|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2014-2015|| HK CSKA Moscou || KHL || 51|| 8|| 6|| 14|| 6|| 16|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2015-2016 || HK CSKA Moscou || KHL || 29|| 2|| 4|| 6|| 12|| 19|| 2|| 2|| 4|| 6 
|-
|2016-2017 || HK CSKA Moscou || KHL || 51|| 5|| 7|| 12|| 32|| 10|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
|2017-2018 || HK CSKA Moscou || KHL || 35|| 0|| 1|| 1|| 18|| 15|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
|2018-2019 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 56|| 6|| 10|| 16|| 48|| 17|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 2019-2020 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 59 ||4 ||	9 || 13 || 34 || 6 || 2 || 2 || 4 || 0
|-
| 2020-2021 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL || 52 ||4 ||	15 || 19 || 36|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL ||41 || 4|| 7|| 11|| 4|| 11|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2022-2023 || Avangard Omsk || KHL || || || || || ||

| 82|| 2|| 12|| 14|| 10||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

| 2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 1|| 2|| 3  || 6||+1|| align="left"| Cinquième place

Références 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Elektrostal
Naissance en janvier 1988
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de l'Avangard Omsk